Tanítók Lapja, székelyudvarhelyi tanügyi és gazdasági folyóirat (1921–1927)
Tanítók Lapja, debreceni református tanügyi folyóirat (1936)
Tanítók Lapja, budapesti tanítás-módszertani folyóirat (1962–1968)
Tanítók Lapja, marosvásárhelyi tanügyi folyóirat (2013–)